Acanthis cabaret — вид воробьиных птиц из семейства вьюрковых (Fringillidae). Иногда его считают подвидом Acanthis flammea, хотя Британский союз орнитологов недавно разделил их.

Описание 

Длина 11,5—12,5 см. Размах крыльев 20,0—22,5 см. Вес 9—12 г.

Биология 
Самка 12—15 дней насиживает яйца. Самец в это время её кормит.

Распространение 
Раньше ареал почти ограничивался Ирландией, Великобританией и Альпами, но в последние десятилетия он очень расширился в Европе. Вид завезен в Новую Зеландию, распространился в Австралии и на некоторых островах.

В южной части Норвегии ареалы вида Acanthis cabaret и подвида Acanthis flammea flammea накладываются. Однако их симпатрия пока не может быть убедительно показана.

Примечания

Литература 
 
 Snow D. W. & Perrins C. M. (1998) Birds of the Western Palearctic: Concise Edition, Vol. 2, Oxford University Press, Oxford.

Щеглиные
Птицы Европы
Животные, описанные в 1776 году